La saison 1939-1940 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 12 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. Les 2 derniers du classement sont relégués en Divizia B en fin de saison et remplacés par 6 clubs de D2 afin de passer de 12 à 16 équipes parmi l'élite.

C'est le Venus FC Bucarest qui termine en tête du classement et décroche le  de champion de Roumanie de son histoire.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le barème suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
Roumanie
1939 en Roumanie
1940 en Roumanie